Cette page présente le bilan saison par saison du Rangers FC, club de football écossais fondé en 1872.

Les Rangers font partie des dix clubs fondateurs du championnat d'Écosse créé en 1890. Le club dispute depuis toutes les éditions de ce championnat jusqu'en 2012, avant de se voir reléguer en  à la suite de gros ennuis financiers. 

Les Rangers remportent le championnat d'Écosse à 54 reprises entre 1890 et 2011, et la Coupe d'Écosse à 33 reprises. En 1972, le Glasgow Rangers remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Notes et références 

Rangers FC
Rangers